Maior o Major puede referirse a:

Mayor en latín y portugués.

Cargos o dignidades
Maior domus o mayordomo.
Maiores, una dignidad visigoda.

Constelaciones
Canis Maior
 Osa Mayor, constelación boreal cuyo nombre latino es Ursa Major.

Fitónimos
Urtica maior, ortiga mayor.

Libros
Compilatio maior o Vidal Mayor, la primera compilación del Fuero de Aragón.
Atlas Maior o Atlas Novus, un Atlas del siglo XVII.

Topónimos
Localidades portuguesas:
Campo Maior
Lagoa Maior
Outeiro Maior
Rio Maior
Vila Maior
Vilar Maior

Antropónimos

Nombres romanos
En los nombres romanos, se usa para distinguir a una persona de otra del mismo nombre:
Agrippina maior
Julia Caesaris Maior
Macrianus Maior

Apellido
Álvaro Maior (1979), futbolista brasileño.
 Augustin Maior (1882–1963), físico e inventor rumano.
 George Maior (1967), político rumano.
 Grigore Maior (1715–1785), obispo greco-católico rumano.
 Liviu Maior (1940), historiador y político rumano.
 Manuel de Souto-Maior (siglo XVIII), administrador colonial portugués en el sudeste asiático.
 Petru Maior (1756–1821), escritor rumano.